Superpuchar Polski w piłce nożnej
1989 w piłce nożnej
1989 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Zamościu